Вилем Душан Ламбль, Душан Фёдорович Лямбль (; 5 декабря 1824, Летины, близ Пльзеня — 12 февраля 1895, Варшава) — чешский медик-анатом. Брат Яна и Карела Ламблей.

Изучал медицину в Праге, однако под влиянием гуманитарных интересов — прежде всего, к славянским языкам и культурам — в 1848—1854 гг. путешествовал по Балканам, периодически публикуя корреспонденции в пражских журналах. По возвращении поступил в детскую больницу имени Франца Иосифа, где работал под началом Йозефа фон Лёшнера, в соавторстве с которым опубликовал «Наблюдения и исследования в области патологической анатомии и гистологии» (; 1860). С 1856 года был приват-доцентом по кафедре патологической анатомии Пражского университета.

С 1860 года работал в России. Сначала был профессором Харьковского университета: на кафедре анатомии, затем — на кафедре патологической анатомии. В 1863 году путешествовал по Кавказу с целью изучения местных минеральных источников. В 1871 году был удостоен русской степени доктора медицины Honoris causa  и в ноябре того же года перешёл в Варшавский университет профессором терапевтической клиники, где оставался до самой смерти. 

Имя Ламбля, прежде всего, связывается с впервые описанными им в 1859 году возбудителями лямблиоза, которых он назвал Cercomonas intestinalis, — в дальнейшем Чарльз Уорделл Стайлз переименовал это простейшее в Giardia lamblia в честь Ламбля и Альфреда Жиара, по-русски оно чаще называется лямблией. Кроме того, именем Ламбля названы «лямблевские ворсинки» — симптом поздней фазы абактериальных форм эндокардита, описанный Ламблем в статье «Papillare Exkreszenzen an der Semilunar-klappe der Aorta» (1856).

Литература 
 
Birk Engmann: Ergänzungsband zum biobibliographischen Lexikon „Nervenärzte“. Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert auf den Gebieten Psychiatrie, Neuropathologie und Neurologie. Disserta, Hamburg 2020, ISBN 978-3-95935-538-4.

Медики Чехии
Преподаватели Императорского Харьковского университета